Кристо́баль — распространённое испанское имя, а также название штормов и географических мест.

 Кристобаль (имя) — распространённое испанское имя.

 Кристобаль (тропический шторм, 2008) — третий тропический циклон и третий по счёту шторм, получивший собственное имя в сезоне атлантических ураганов 2008 года.

 Cristóbal M2 — автоматический карабин.

См. также 
 Сан-Кристобаль